

Persone 
 Bernd Büchner – fisico tedesco
 Georg Büchner – drammaturgo tedesco e scrittore di prosa
 Joachim Büchner – atleta tedesco
 Karl Büchner – filologo classico tedesco
 Ludwig Büchner – medico e filosofo tedesco

Altro 
 Filtro Büchner – attrezzo da laboratorio chimico
 Premio Georg Büchner – premio letterario tedesco

Pagine correlate 
 Buchner